Plaza de Quilicura será la futura estación terminal de la Línea 3 del Metro de Santiago de Chile. Se encontrará subterránea bajo la intersección de la Av. Manuel Antonio Matta con la calle Del Arado —cercana a la Av. Libertador Bernardo O'Higgins—, en la comuna de Quilicura.

Características y entorno 
El entorno inmediato de la futura estación es ampliamente comercial, destacando un Hipermercado Lider (a algunas cuadras de allí), las tiendas de artículos para el hogar y construcción Homecenter Sodimac y Sodimac Constructor y el Mall Arauco Quilicura, además de varias tiendas menores, la Biblioteca Pública de Quilicura y unas oficinas del Registro Civil. Además de ser un sector con muchos establecimientos educacionales, el SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia) de Quilicura y también sucursales bancarias.

Origen etimológico 
Su nombre se debe a que se encontrará cercana a la Plaza de Armas de Quilicura. El 10 de diciembre de 2021 se realizó una votación en la que participaron vecinos de la comuna, quienes debían definir —a partir de tres opciones disponibles— el pictograma que identificará a la estación: en dos de ellas se presenta una obra de alfarería indígena, que hace referencia a los hallazgos arqueológicos ocurridos en las obras de la estación y que corresponden a las culturas Aconcagua e Inca; los objetos rescatados fueron entregados al Museo Nacional de Historia Natural. La tercera opción representa una vista de la Plaza de Armas de la comuna.

Conexión con Red Metropolitana de Movilidad 
A diferencia de la mayoría de las estaciones, en esta estación los paraderos aledaños no cuentan con una denominación en especial, habiendo en total 5 paraderos, los cuales corresponden a:

Referencias

Enlaces externos 
 Metro de Santiago

Estaciones de la línea 3 del Metro de Santiago
Quilicura
Edificios y estructuras en construcción
Edificios y estructuras en construcción en Chile